Giovanni Oliva ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Oliva (Bischof) († 1577), Erzbischof von Chieti
 Giovanni Oliva (Altertumsforscher) (1689–1757), italienischer Altertumsforscher und Bibliograf
 Giovanni Oliva (Politiker) (1852–1920), italienisch-österreichischer Politiker 
 Giovanni Paolo Oliva (1600–1681), italienischer Jesuit